Flemming Jensen er navnet på flere personer:
 Flemming Jensen (født 1948) – dansk skuespiller
 Flemming Jensen (borgmester i Høje-Taastrup Kommune) (1928-2002) – borgmester i Høje-Taastrup Kommune, medlem af Folketinget
 Flemming Jensen (borgmester i Lejre Kommune) (født 1942) – tidligere borgmester i Bramsnæs og Lejre Kommuner
 Flemming Brandt Jensen (1914-1965) - dansk roer
 Flemming Jensen (bokser) (født 1949) – dansk bokser
 Flemming Jensen (løber) (født 1958) – dansk løber
 Flemming Jensen (advokat) – bestyrelsesformand i Vejle Boldklub.
 Flemming Jensen (erhvervsmand) (født 1959) – administrerende direktør for DSB
Desuden:
 Flemming Skov Jensen (født 1941) – dansk økonom og direktør